Fallston (Carolina do Norte)
Fallston (Maryland)
Fallston (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos